Пешмарга:
 Пешмарга — курдские военизированные формирования (вооружённые силы) в Иракском Курдистане.
 «Пешмарга» — футбольный клуб из Сулеймании.
 «Пешмарга» — футбольный клуб из Эрбиля.